Mossmann ist der Familienname folgender Personen:

 François Mossmann (* 1942), deutsch-französischer Lehrer, Illustrator und Autor
 Walter Mossmann (1941–2015), deutscher Liedermacher 

Siehe auch:
 Michael Mossman (* 1959), US-amerikanischer Musiker
 Mosmann